Lyktan kan syfta på:

 Lyktan, Strängnäs – den gamla biskopsgården i Strängnäs, som är ett byggnadsminne
 Lyktan (Gröna Lund) – en åkattraktion på Gröna Lund i Stockholm
 Lyktan, Kortedala – en kiosk och landmärke i Kortedala, Göteborg